Каменка — название городов:
 Каменка — Пензенская область, Россия.
 Каменка — Черкасская область, Украина.
 Каменка — Каменский район, Молдавия (Приднестровская Молдавская Республика).

См. также 
 Каменка-Бугская — город во Львовской области, Украина.
 Каменка-Днепровская — город в Запорожской области, Украина.